

Ушкин — село, Кошкаратинський сільський округ, Келеський район, Туркестанська область
 Ушкин — село, Ушкинський сільський округ, Келеський район, Туркестанська область